Баклан — украинская фамилия. Известные носители:
 Баклан, Андрей Яковлевич (1917—1985) — полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Баклан, Владимир Олегович (род. 1978) — украинский шахматист, гроссмейстер (1998).
 См. также 
 Баклан (значения) — другие значения.